Морачевская — женская форма фамилии .
 Морачевская, Екатерина Дмитриевна (род. 1964) — российская актриса театра и кино.
 Морачевская, Зофия (1873—1958) — польская социалистка, политическая и общественная деятельница.
 Морачевская, Ольга Вячеславовна (1906—1973) — советская шахматистка.